Ракова:

 Ракова — река в Холмогорском районе Архангельской области, правый приток реки Большая Чача (бассейн Северной Двины).
 Ракова — село в Старосамборском районе Львовской области Украины.
 Ракова — село в Томашпольском районе Винницкой области Украины.
Фамилия
 Ракова, Анастасия Владимировна (род. 1976) — российский государственный деятель, заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы по вопросам социального развития с 2018 года.
 Ракова, Марина Адольфовна (1921—2010) — советская и российская артистка театра и эстрады, мастер художественного слова.
 Ракова, Марина Николаевна (род. 1983) — вице-президент Сбербанка (2020—2021), заместитель министра просвещения, фигурант дела о хищении 50 млн руб.

См. также 
 Ракова Сечь — село, Коровинский сельский совет, Недригайловский район, Сумская область, Украина.
 Раков

Примечания